Winooski (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Vermont
Winooski (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont aan deze rivier